Wachtmeester, een militaire rang die gelijkwaardig is aan die van sergeant m.n. gebruikelijk bij de marechaussee

Personen
 Gerrie Wachtmeester (1957), Nederlandse kunstschilder
 Wout Wachtmeester (1958), Nederlandse kunstschilder

Zie ook 
 Wachtmeister (doorverwijspagina)